Сергей Ефимович Бочаров ( — ?) — русский военный  деятель,  генерал-майор  (1917). Герой Первой мировой войны.

Биография 
В службу вступил в 1888 году после окончания Полоцкого кадетского корпуса. В 1889 году после окончания Павловского военного училища произведён подпоручики и выпущен в 8-ю артиллерийскую бригаду. В 1893 году произведён в поручики, в 1897 году в штабс-капитаны.

В 1901 году после окончания Николаевской академии Генерального штаба по II разряду произведён в капитаны,   участник Китайской военной компании. За боевые отличия в этой компании был награждён орденами Святого Станислава и Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом.

С 1904 года участник Русско-японской войны, обер-офицер 3-й артиллерийской бригады. За боевые отличия в этой компании был награждён орденами Святого Станислава и Святой Анны 2-й степени с мечами. В 1911 году «за отличие» произведён в подполковники.

С 1914 года участник Первой мировой войны, командир 3-й батареи 3-й артиллерийской бригады. В 1915 году произведён «за отличие» в полковники, командир 32-го мортирного артиллерийского дивизиона. В 1917 году произведён в генерал-майоры. Высочайшим приказом по Армии и Флоту от 21 сентября 1917 года за храбрость награждён Георгиевским оружием:

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП 1903)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом  (ВП 1903)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП 1906)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 1911)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 12.02.1915) 
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами  (ВП 12.09.1916)
 Георгиевское оружие (ВП 21.09.1917)

Примечания

Литература 
 
 
 по военному ведомству//Русский Инвалид №206, 1917
 по военному ведомству//Разведчик №1271, 17.03.1915 г.
 по военному ведомству//Разведчик №1289, 21.07.1915 г.
РГВИА: Ф.400. Оп.12. Д.27628. Л.20-21 (1917 г.) 
РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 93-913 (1916 г.)

Ссылки 
 
  Бочаров Сергей Ефимович Георгиевские кавалеры Великой войны

Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Полоцкого кадетского корпуса
Выпускники Павловского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Участники китайского похода (1900—1901)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)